Plaats in Indonesië
 Kedungmalang (Kedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Kedungmalang (Wonotunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kedungmalang (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java